Kanake steht für:

 Kanake (Umgangssprache) 
 Kanake (Mythologie), Figur der griechischen Mythologie
 einen Angehörigen des südpazifischen Kanak-Volkes, siehe Kanak (Volk)

Siehe auch:

 Die Kanaken, Musikgruppe
 Kanaker
 Kanak